Chiesa ortodossa d'oriente (comunione delle chiese ortodosse calcedonesi)
 Chiese ortodosse orientali (non calcedonesi)